Municipio de Manlius puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Manlius (condado de Bureau, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Manlius (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Manlius (condado de Allegan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.